Hoek (meetkunde) en ruimtehoek, de mate van verdraaiing van een lijn ten opzichte van een andere lijn
 Hoek (voorwerp), een scherpe rand of punt aan een voorwerp
 Hoek (toponiem), een landpunt of een plaats bij een landpunt
 Hoek (boksen), een stoot in het boksen en kickboksen

Geografie 
 Hoek (Bergeyk), een wijk in de Noord-Brabantse gemeente Bergeyk
 Hoek (Beuningen), een buurtschap in de Gelderse gemeente Beuningen
 Hoek (Hempens), een buurtschap bij Hempens in de Friese gemeente Leeuwarden
 Hoek (Leeuwarden), een oude woonkern in de Friese stad Leeuwarden (gemeente Leeuwarden)
 Hoek (Leudal), een buurtschap in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal
 Hoek (Meierijstad), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad
 Hoek (Sint-Michielsgestel), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Sint-Michielsgestel
 Hoek (Terneuzen), een dorp in de Zeeuwse gemeente Terneuzen
 Hoek (Valkenswaard), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Valkenswaard
 Hoek van Holland, een dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Rotterdam
 Hoek (Zaventem), een wijk in de Vlaams-Brabantse gemeente Zaventem
 Essen-Hoek of gewoon Hoek, een dorp in de Antwerpse gemeente Essen

Overige 
 HSV Hoek, een voetbalclub uit het Zeeuwse Hoek

Personen 
 Aad van den Hoek, een Nederlandse wielrenner
 Frans Hoek, een Nederlandse voetballer en keeperstrainer 
 Hans van den Hoek, een Nederlandse zanger, acteur en danser
 Martin Hoek, een Nederlands experimenteel natuurkundige (tijdgenoot van Hippolyte Fizeau)
 Martyn van den Hoek, een Nederlandse pianist
 Paulus Peronius Cato Hoek, Nederlands zoöloog

Zie ook 
 De(n) Hoek (doorverwijspagina)
 Hoekje/Hoekske (doorverwijspagina)